Трамвайное движение в Остраве открылось 18 августа 1894 года, когда по первой в городе трамвайной линии началось движение парового трамвая.

Остравская трамвайная сеть — третья по протяженности линия в стране после пражской и трамвая Брно), а по совокупности числа линий и их длины — вторая после пражской.

Трамвайную коммуникацию в Остраве, третьем по величине чешском городе, обслуживает  (ДПО, ). Трамвай — один из трёх (также автобус и троллейбус) видов городского транспорта в Остраве.

ДПО обслуживает трамвайные коммуникации протяжённостью 65,7 км полотна. По городу курсируют семнадцать обычных трамвайных линий, обозначенных номерами с 1 до 14 и 17 (дневные линии), и 18 и 19 (ночные линии) общей длиной 207,5 км.

История

Начало трамвайной коммуникации

Трамвайный парк 

трамвай
Трамвайные системы Чехии